В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні 7-5, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
 Габріела Сабатіні (фінал)
 Мері Джо Фернандес (півфінал)
 Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)
 Кончіта Мартінес (Переможниця)
 Яна Новотна (2-ге коло)
 Анке Губер (чвертьфінал)

 Аманда Кетцер (3-тє коло)
 Наталі Тозья (1-ше коло)
 Марі П'єрс (3-тє коло)
 Катарина Малеєва (2-ге коло)
 Лорі Макніл (1-ше коло)
 Зіна Гаррісон-Джексон (1-ше коло)
 Наташа Звєрєва (3-тє коло)
 Наоко Савамацу (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Match preliminare 
 Christina Papadaki ha battuto  Франческа Романо 3-6 6-4 7-5

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Italian Open (теніс)